Хасмозаврові (Chasmosaurinae) — підродина птахотазових динозаврів родини Цератопсиди (Ceratopsidae). Підродина існувала у кінці крейдяного періоду (76-65 млн років тому). Найвідомішим представником є трицератопс (Triceratops). Хасмозаврові мали короткий ріг на морді, великі надбрівні роги та великі комірці (інша група цератопсид — центрозаврові, мали великий ріг на морді та невеликі надбрівні роги та комірці). Рештки представників родини знайдені у західній частині Північної Америки.

Класифікація 
 Родина Ceratopsidae
 Підродина Chasmosaurinae
 Agujaceratops
 Anchiceratops
 Arrhinoceratops
 Bravoceratops
 Chasmosaurus 
 Coahuilaceratops 
 ? Dysganus 
 Judiceratops 
 Kosmoceratops 
 Medusaceratops 
 Mercuriceratops 
 Mojoceratops 
 Navajoceratops
 Pentaceratops
 Terminocavus 
 Utahceratops 
 Vagaceratops 
 Триба Triceratopsini
 Agathaumas 
 Eotriceratops 
 Ojoceratops
 Polyonax 
 Regaliceratops 
 Tatankaceratops 
 Titanoceratops 
 Torosaurus 
 Triceratops

Філогенія 
Філогенічна кладограма Chasmosaurinae за Samson et al. (2010):

|Філогенічна кладограма за Brown et al (2015 рік).

Примітки 

Цератопси
Підродини динозаврів